Flickblomflugor kan syfta på:

 Flickblomflugor (Melangyna) – ett släkte i familjen blomflugor
 Flickblomflugor (Meligramma) – ett släkte i familjen blomflugor
 Flickblomflugor (Meliscaeva) – ett släkte i familjen blomflugor